Zbigniew Kaczmarek (ur. 1946) – polski sztangista
 Zbigniew Kaczmarek (ur. 1962) – polski piłkarz
 Zbigniew Kaczmarek (zm. 2021) – polski lekarz, specjalista i organizator medycyny paliatywnej

Przypisy